SXO – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di São Félix do Araguaia (Brasile)
 sxo – codice ISO 639-3 della lingua sorotaptica